Зульфакар () («Обладающий позвонками») — многозначное арабское слово.
 Зульфикар (меч) — легендарный меч первого шиитского имама Хазрата Али
 Зульфикар — йеменская крупнокалиберная снайперская винтовка.
 Зульфикар (танк)
 Зульфикар (ракета)
 Зульфакар — топоним.
 Зульфикар, Сафиназ (более известна как Фарида Фарук; 1921—1988) — королева Египта, первая жена короля Фарука I. 

Арабские имена